Termin  ima više značenja.

 9,12-Oktadekadienoat 8-hidroperoksidna 8R-izomeraza, enzim
 9,12-Oktadekadienoat 8-hidroperoksidna 8S-izomeraza, enzim